Lista zawodników ukraińskiego klubu piłkarskiego Dynamo Kijów.

Poniższa lista zawiera nazwiska graczy, którzy rozegrali co najmniej 100 oficjalnych spotkań w zespole Dynama. Na liście znajdują się również zawodnicy, którzy nie osiągnęli tego limitu, ale zostali mistrzami ZSRR oraz Ukrainy w składzie Dynama.

Lista graczy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Dynama Kijów
 Lista zawodników Dynama Kijów, którzy zostali mistrzami ZSRR i Ukrainy

Zobacz też 
 Lista kapitanów Dynama Kijów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Statystyki piłkarzy w lidze radzieckiej (www.klisf.info/numeric)

Dynamo Kijów
Dynamo Kijów